Bartosiewicz ist der Familienname folgender Personen:
 Edyta Bartosiewicz (* 1965), polnische Sängerin und Komponistin
 Peter Bartosiewicz (* 1942), tschechoslowakischer Eiskunstläufer